Tango («Танго») — студийный альбом испанского певца Хулио Иглесиаса, выпущенный 19 ноября 1996 года. Альбом достиг первого места в Billboard Top Latin Albums и был номинирован на премию «Грэмми» в номинации «».

Список композиций 
Информация взята из журнала Billboard.

Позиция в чартах

Продажи и сертификации

Примечания 

Альбомы Columbia Records
Альбомы Хулио Иглесиаса